Трешуты — деревня в Красногородском районе Псковской области, Красногородская волость
 Трешуты — деревня в Красногородском районе Псковской области, Партизанская волость